Francisco Rabal – attore e regista spagnolo
 Liberto Rabal – attore spagnolo
 Rabal – parrocchia civile nel comune di Bragança, in Portogallo